Yuta steht für:
 Yuta (Einheit), altes siamesisches Längenmaß
 Yuta Watanabe (* 1997), japanischer Badmintonspieler
 Hakurozan Yuta (* 1982), russischer Sumōringer
 Mokoshi, japanisches Architekturelement bestehend aus Zwischendächern

Siehe auch:
 Juta